Список губернаторов краёв Грузии. ()

Гурия  
 Михаил Чкуасели (1995—1997)
 Олег Николеишвили (1997—1998)
 Карло Гуджабидзе (1998—2003)
 Вахтанг Голиадзе (2003—2004)
 Бежан Каландадзе (2004—2005)
 Алеко Цинцадзе (2005—2006)
 Михаил Свимонишвили (2006—2008)
 Рамаз Николаишвили (2008—2008)
 Валерий Читаишвили (2008—2013)
 Георгий Чхаидзе (2013—2014)
 Гия Салуквадзе (2015—2017)
 Мераб Чануквадзе (2017—2018)
 Зураб Насарая (2018—н. в.)

Имеретия 
 Теймураз Шашиашвили (1995)
 Давид Мумладзе (2003)
 Георгий Гецадзе (2004)
 Зураб Каджая (2004—2005) (и. о.)
 Акакий Бобохидзе (2005)
 Зураб Каджая (2005—2006) (и. о.)
 Акакий Бобохидзе (2006—2008)
 Лаша Макацария (2009—2012)
 Вахтанг Балавадзе (2012—2013)
 Заза Мепаришвили (2013—2015)
 Гиви Чичинадзе (2015—2018)
 Шавлего Табатадзе (с 2018)

Кахетия 
 Леван Тедиашвили (1993—1995)
 Георгий Арсенишвили (1995-2000)
 Бидзина Сонгулашвили (2002) 
 Тамаз Хидешели (2003)
 Петре Цискаришвили (2004—2006)
 Гия Нацвлишвили (2006)
 Леван Бежашвили (2008)
 Георгий Гвиниашвили (2008—2012)
 Зураб Чиаберашвили (2012—2013)
 Ираклий Шиолашвили (2013—2016)
 Ираклий Кадагишвили (2016—)

Мцхета-Мтианети 
 Шалва Огбаидзе (1994—1997)
 Темур Гиоргадзе (1997—1998)
 Коба Бучукури (1998—2002)
 Армаз Шаманаури (2002—2004)
 Давид Башалеишвили (2004)
 Георгий Хачидзе (2004—2005)
 Васил Маглаперидзе (2005—2008)
 Цезарь Чочели (2008—2013)
 Хатуна Очиаури (2013)
 Нугзар Кипиани (2013—2017)
 Леван Зауташвили (2017—)

Рача-Лечхуми и Нижняя Сванетия 
 Отар Сирадзе (2004—2008)
 Давид Гагошидзе (2008—2014)
 Пармен Маргвелидзе (2014—2017)
 Арчил Джапаридзе (2017—)

Самегрело-Верхняя Сванетия 
 Бондо Джикия (1995)
 Лери Читанава (2000)
 Георгий Угулава (2004)
 Михаил Ардия (2005)
 Заза Горозия (2007—2011)
 Гурам Мисабишвили (2011—2012)
 Заза Горозия (2012—2013)
 Тенгиз Гунава (2013)
 Леван Шония (2013—2018)
 Александр Моцерелия (2018—)

Самцхе-Джавахети 
 Владимер Бакрадзе (1994)
 Гигла Барамидзе (1998)
 Темур Мосиашвили (2002) 
 Гела Кварацхелия (2003)
 Нугзар Парунашвили (2004)
 Нико Николозишвили (2004)
 Георгий Хачидзе (2005—2008)
 Лаша Чкадуа (2008)
 Иване Циклаури (2012)
 Акакий Мачутадзе (2017—)

Квемо-Картли 
 Леван Мамаладзе (1994—2003)
 Зураб Меликишвил (2003—2004)
 Иосиф Мазмишвили (2004)
 Зураб Меликишвил (2007—2008)
 Давид Киркитадзе (2008—2012)
 Сулхан Сибашвили (2012—2014)
 Паата Хизанашвили (2014—2017)
 Григорий Немсадзе (2017—)

Шида-Картли 
 Бадри Хатидзе (1995—1996)
 Ираклий Бочоридзе (1996—2002)
 Ираклий Окруашвили (2003—2004)
 Михайл Карели (2004—2007)
 Ладо Гегелашвили (2007—2008)
 Ладо Вардзелашвили (2008—2010)
 Зураб Арсошвили (2010—2011)
 Георгий Татишвили (2011—2012)
 Сулхан Сибашвили (2012—2013)
 Зураб Чхеидзе (2013—2018) 
 Акакий Мачутадзе (2018)
 Георгий Ходжеванишвили (2018—)

См. также 
 Мэр Тбилиси
 Главы районов Азербайджана
 Марзпет

Ссылки 
 საქართველოს მთავრობა

Примечания 

Государственное устройство Грузии
Губернаторы краёв Грузии
Списки политиков